High Voltage er den engelske frase for højspænding, det har flere betydninger:
 Høj elektrisk spænding
 High Voltage (album) – et AC/DC-album
 High Voltage (International) – et AC/DC-album , international udgave